Wittingen ist der Name folgender Orte in

Deutschland:
 Wittingen, Stadt im Kreis Gifhorn, Niedersachsen
 Wittingen, Wohnplatz beim Ort Türkheim, Stadtbezirk der Stadt Geislingen an der Steige im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Polen:
 Wittingen, bis 1918 Witkowo, Kreis Witkowo, Posen, seit 1945: Witkowo, Stadt im Powiat Gnieźnieński, Woiwodschaft Großpolen
 Wittingen, bis 1938 Popowen, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Popowo (Prostki), Ort im Powiat Ełki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Kleinwittingen
 Witting
 Wittlingen